На западу ништа ново се може односити на:
 На западу ништа ново (роман), роман Ериха Марије Ремарка

 На западу ништа ново (филм из 1930), амерички филм
 На западу ништа ново (филм из 1979), британски ТВ филм
 На западу ништа ново (филм из 2022), амерички филм

 На западу ништа ново (песма из 1981), песма Рибље чорбе са албума Мртва природа
 На западу ништа ново (песма из 1982), песма Елтона Џона са албума Jump Up!
 На западу ништа ново (песма из 1988), песма Халида Бешлића са албума Мостови туге